Мартышово — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена у северо-западного побережья Псковского озера. Неподалёку есть ещё ряд деревень: к северу, в километре — волостной центр Киршино, к западу — Замошье и Сухлово, к востоку — Красная Гора.

Население 
Численность населения деревни составляет 41 житель по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района